Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Giorgio Galimberti che ha battuto in finale Francesco Aldi 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Francesco Aldi (finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Carlos Berlocq (semifinali)
 Juan Antonio Marín (secondo turno)

 Leonardo Azzaro (secondo turno)
 Stefano Galvani (primo turno)
 Paolo Lorenzi (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2005